Guémené kan syfta på:

 Guémené-Penfao – en fransk kommun i departementet Loire-Atlantique
 Guémené-sur-Scorff – en fransk kommun i departementet Morbihan